Kostelů zasvěcených sv. Zdislavě je více:

 Kostel svaté Zdislavy (Lavičky)
 Kostel svaté Zdislavy (Oldřichovice)
 Kostel svaté Zdislavy (Prostřední Bečva)

 Kostel svatého Vavřince a svaté Zdislavy (Jablonné v Podještědí)